Mudford ist der Familienname folgender Personen:

 Phyllis King (geborene Mudford; 1905–2006), britische Tennisspielerin
 William Mudford (1782–1848), britischer Essayist und Journalist